Justin Timberlake - cantor estadunidense

Localidades 

Timberlake (Ohio)
Timberlake (Virgínia)
Timber Lake
Timber Lakes

Desambiguação